Soy Luna en vivo - Gira despedida (El show de tu serie favorita de Disney Channel) (Sou Luna Ao Vivo (O novo show da sua série favorita) no Brasil) é a terceira e última turnê do elenco da telenovela argentina Soy Luna, produzida pelo Disney Channel. 

A turnê conta  com novas canções, novos cenários, novos figurinos e novos personagens. A turnê começou no dia 15 de junho em Buenos Aires, e depois, parte do elenco vai percorrer a América Latina.

Antecedentes 
O espetáculo foi anunciado em 16 de novembro de 2017, após a primeira turnê obter um êxito total com mais de  407 mil espectadores com 93 shows em 20 países e 57 cidades da América Latina e Europa.

Inicialmente, Buenos Aires iria ter somente 3 shows, nos dias 15, 16 e 17 de junho. Porém, depois que os ingressos se esgotaram em poucos dias, foram anunciados mais shows para os dias 19, 20, 21, 22, 23 e 24 de junho. No total, foram 14 apresentações em Buenos Aires, no estádio Luna Park. No dia 7 de dezembro foi divulgada a data do show no Chile, sendo que o mesmo esgotou os ingressos em poucos dias, e foi anunciado mais um show. Em fevereiro e março, foram anunciadas as datas para os concertos em Equador, Colômbia e outras cidades da Argentina.

No dia 16 de abril, Karol Sevilla divulgou, por meio da rede social Instagram, alguns países que a turnê iria passar. Sendo eles: México (Cidade do México, Guadalajara, Monterrei, Puebla e Querétaro), Brasil (São Paulo e Rio de Janeiro), e Peru. 

No dia 17 de abril, a atriz protagonista da série participou de um programa nos Estados Unidos, e anunciou que o elenco iria fazer um show em Dallas no Texas, no dia 13 de outubro no Verizon Theatre at Grand Prairie. Porém, na noite do dia 22 de julho de 2018 a empresa responsável pela venda dos ingressos divulgou que o show havia sido cancelado. A Disney, porém, não se manifestou sobre o cancelamento da apresentação.

No dia 1 de junho, pela rede social Twitter, Lino Di Nuzzo, interprete de Benício, afirmou ao responder a uma fã porto-riquenha que a turnê iria passar em Porto Rico. A turnê, porém, não chegou a ir para o país

No final de agosto de 2018, as apresentações que estavam programadas para acontecer em Barranquilha e Cáli, na Colômbia, foram canceladas. Além destas, a apresentação em La Rioja (Argentina) também foi cancelada. Santiago del Estero, Bahía Blanca e Resistencia também tiveram shows cancelados, sendo que os mesmos nem se quer chegaram a ser divulgados, somente estava na lista das cidades que a turnê iria visitar.

Elenco 
No dia 9 de abril de 2018, quando aconteceu o último show da turnê Soy Luna Live, Chiara Parravicini (que interpreta Yam) afirmou que não iria participar da turnê pois iria se dedicar a carreira solo. Agustín Bernasconi, Carolina Kopelioff e Katja Martínez, que participaram somente da turnê Soy Luna en concierto, além de Lionel Ferro que não participou que nenhuma turnê oficial da série, também não vão participar de Soy Luna en Vivo. 

Com a saída de Parravicini e dos demais atores que deixaram a turnê europeia em 2017, apenas 8 atores e atrizes iriam participar da turnê. Devido ao ocorrido, a atriz mexicana Giovanna Reynaud, que interpreta Emilia, e o italiano Lino Di Nuzzo, interprete de Benício, se uniram ao elenco da turnê.

Elenco Principal 
 Karol Sevilla como Luna Valente/Sol Benson
 Ruggero Pasquarelli como Matteo Balsano
 Valentina Zenere como Ámbar Smith
 Michael Ronda como Simón Álvarez
 Malena Ratner como Delfina "Delfi" Alzamendi
 Ana Jara como Jimena "Jim" Medina
 Jorge López como Ramiro Ponce
 Gastón Vietto como Pedro Arias
 Giovanna Reynaud como Emilia
 Lino Di Nuzzo como Benício

Setlist

Datas

Apresentações canceladas ou reprogramadas

Ligações externas 
 Site Web Oficial Tour América Latina 

Turnês musicais de 2018
Soy Luna